„Скъндербеу“ (, Клюби Футболистик Скъндербеу Корча, произнася се []) е албански футболен клуб от град Корча, състезава се в Албанската Суперлига. Носи името на националния герой на Албания Скендербег. Клубът е основан на 15 април 1909 г. Домакинските си мачове играе на стадион „Скъндербеу“, с капацитет от 7500 зрители. Шесткратен шампион на Албания.

Успехи 
 Суперлига:
  Шампион (6): 1933, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015
 Купа на Албания:
  Носител (4): 1958, 1965, 1976, 1977
 Суперкупа на Албания:
  Носител (3): 2013, 2014, 2018

Участие в еврокупите

Известни играчи 
  Алпин Гало
  Бледар Деволи
  Паулин Дхъмби
  Миген Мемели
  Тефик Османи
  Бледи Шкемби
  Люис Анивета

Български играчи 
  Венцислав Христов: 2015

Известни треньори 
  Индрит Фортузи

Външни препратки 
 Официален сайт

Албански футболни отбори
Корча